Muros (la Corunya), un municipi de la província de la Corunya a Galícia.
 Comarca de Muros, una comarca de Galícia situada a la província de la Corunya.
 Muros (Sardenya), un municipi italià, dins de la província de Sàsser.
 Muros, un conceyu de la Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries.
 Muros (parròquia), una parròquia del conceyu asturià de Muros.
 Ria de Muros i Noia, una ria que forma part de les Rías Baixas.

Vegeu també 
 Mur
 Muro